Kanton Sainte-Suzanne (Mayenne), een kanton in het Franse departement Mayenne
 Kanton Sainte-Suzanne (Réunion), een kanton in het Franse overzeese departement Réunion